El nombre de Radio Reloj puede ser:

Reloj despertador.
Radio Reloj, emisora radial de noticias de Cuba.
Radio Reloj, fue una emisora de radio de Bogotá, Colombia.
Reloj controlado por radio.